Ук — рабочий посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области России.

Население —  чел. ().

Статус посёлка городского типа с 1964 года.

Неподалёку находится знаменитый Уковский водопад.

Происхождение названия 
Вероятно, это название связано с эвенкийским уки — загородка для ловли рыбы, перегораживающая водоёмы. Такой способ рыбной ловли встречается у эвенков довольно часто.

История 
Посёлок был расположен на Большом Сибирском тракте. Имелась ямская станция. Заселение шло как минимум с 1770-х годов.
В 2017 г. посёлок отметил 285 лет древности. Цесаревич Николай в возрасте 23 лет останавливался в Уке 26 или 27 июня (13 или 14 июня c.c.) 1891 г. в путешествии из Владивостока в Санкт-Петербург, связанном с началом строительства транссибирской железной дороги от Владивостока. Во время остановки супруга волостного старшины угощала наследника чайем.
На Уку, в связи со строительством очередных мостов через местные реки по договору с заведующим инженером житель посёлка и местный волостной старшина Алексей Алексеевич Фёдоров смог построить каменное здание с металлическими шторами взамен прежнего магазина из бревен, часть прежней ямской станции. Магазин остаётся единственном каменным зданием в посёлке.

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Нижнеудинского района